Жермен Жозепине Адел Хај                              (10. октобар 1888 – 18. април 2002) била је најстарија жива особа у Европи и четврта најстарија на свету у тренутку своје смрти.

Биографија
Хај је живела у граду Мортагне-ау-Перке у Орну,( западна Француска). Од своје 19. године радила је као бебиситерка и учитељица све док њене три ћерке нису одрасле и напустиле дом. Затим се посветила Књижевности, објављујући песме под псеудонимом  Ане Морангет.

У тренутку смрти имала је шесторо унучади, једанаест праунучади и двоје чукунунучади. 2000. године, након прелома бутне кости, постала је стални корисник инвалидских колица, а последње две године свог живота отишла је да живи у старачки дом. Умрла је у сну 18. априла 2002. године у доби од 113 година и 190 дана.

Референце

Рођени 1888.
Умрли 2002.
Суперстогодишњаци